Zili oder Zyli ist der Familienname folgender Personen:

 Caspar Zili, auch Caspar Zyli, (* 1717–1758), Schweizer Kaufmann und Bankier
Dominik Zili, auch Dominik Zyli, (* vor 1500; † 1542), Schweizer Reformator
 Georg Leonhard Zili, auch Georg Leonhard Zyli, (1774–1860), Schweizer Kaufmann und Bankier
 Heinrich Zili, auch Heinrich Zyli, (* 1434; † nach 1500), Schweizer Bürgermeister
Jakob Zili (1481–1563), Schweizer Kaufmann und Politiker